Atwima – dawny dystrykt w Regionie Ashanti w Ghanie
 Atwima – miasto w dystrykcie Atwima Mponua w Regionie Ashanti w Ghanie